

Geografisch

Plaatsen en counties in de Verenigde Staten 
Hampton (Arkansas)
Hampton (Connecticut)
Hampton (Florida)
Hampton (Georgia)
Hampton (Illinois)
Hampton (Iowa)
Hampton (Maryland)
Hampton (Minnesota)
Hampton (Missouri)
Hampton (Nebraska)
Hampton (New Hampshire)
Hampton (New Jersey) 
Hampton (New York)
Hampton (Pennsylvania)
Hampton (South Carolina)
Hampton (Tennessee)
Hampton (Virginia)
Hampton County (South Carolina)

Overige plaatsen e.d. 
Hampton (Cheshire), in Engeland
Hampton (Londen), een wijk in Londen
Hampton (New Brunswick), een plaats in Canada
Hampton (Ontario), een plaats in Canada
Hampton (Prins Edwardeiland), een plaats in Canada
Hampton Court Palace, voormalige koninklijke residentie in het zuidwesten van Groot-Londen

Motorfiets 
Hampton (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk

Personen met de achternaam Hampton 
Lionel Hampton, een Amerikaanse vibrafonist